BAI steht für:
 Baccalaureus in Arte Ingeniaria, siehe Bachelor of Engineering
 Badminton Association of India, der indische Badmintonverband
 Banco Angolano de Investimentos, eine angolanische private Investmentbank
 Battlefield Air Interdiction, ein militärisches Verfahren von Luftfahrzeugen, siehe Gefechtsfeldabriegelung
 Body-Adipositas-Index, ein Mass für Bauchfett-Anteil und Übergewicht
 Brescia Antincendi International, italienischer Feuerwehrfahrzeughersteller
 Buenos Aires (Puntarenas), Flughafen von Buenos Aires in Costa Rica (IATA-Code)

Bai steht für:
 Bai, eine durch die Volksrepublik China anerkannte Volksgruppe
 Bai (tibetobirmanische Sprache), die Sprache der gleichnamigen Volksgruppe
 Bai (ubangische Sprache), eine im Südsudan gesprochene Sprache
 Pulau Bai, eine Insel im malaysischen Bundesstaat Sabah
 Bai, als Eindeutschung des englischen Bay  für Bucht (z. B. Hudsonbai)

Bai ist der Familienname folgender Personen:
 Bai (chinesischer Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Alfredo Bai (1913–1980), italienischer Künstler
 Alison Bai (* 1990), australische Tennisspielerin 
 Joy Maria Bai (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Jushan Bai, Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Katsuo Bai (* 1940), japanischer Basketballspieler
 Mah Laqa Bai (1768–1824), indische Poetin, Kurtisane und Philanthropin
 Marcus Bai (* 1972), papua-neuguineischer Rugby-League-Spieler
 Samuel Bai (* 1975), papua-neuguineischer Leichtathlet
 Seremaia Bai (* 1979), fidschianischer Rugby-Union-Spieler
 Xuemei Bai, australische Nachhaltigkeitsforscherin und Hochschullehrerin

Bai (Ehrentitel) ist ein indischer Ehrentitel für Frauen

bai steht für:
 Bamileke-Sprachen (ISO-639-2-Code), Sprachgruppe der Bamileke

Siehe auch:
 Bay (Begriffsklärung)
 Bei
 Bey
 Baaij

Abkürzung